Lucas Pouille era il detentore del titolo ma è stato eliminato al primo turno da Martín Cuevas.

In finale Alexei Popyrin ha sconfitto Quentin Halys con il punteggio di 2-6, 7-6(7-5), 7-6(7-4).

Teste di serie 

  Hugo Gaston (primo turno)
  Benjamin Bonzi (quarti di finale)
  Richard Gasquet (primo turno)
  Carlos Taberner (secondo turno)

  Jaume Munar (quarti di finale) 
  Quentin Halys (finale) 
  Thiago Monteiro (primo turno) 
  Juan Pablo Varillas (ritirato)

Qualificati 

  Martín Cuevas (secondo turno)
  João Menezes (primo turno)
  Elliot Benchetrit  (secondo turno)

<ol start="4">
  Andrea Pellegrino (semifinale) 
  Calvin Hemery (primo turno) 
  Pedro Sousa (primo turno)

Lucky loser 

  Kimmer Coppejans (primo turno)

  Ramkumar Ramanathan (primo turno)

Wildcard 

  Arthur Fils (primo turno)
  Hugo Grenier (primo turno)

  Lucas Pouille (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

BNP Paribas Primrose 2022